een Belgische familie van kunstschilders :
Louis-Pierre Verwee
Alfred Verwee : zoon van Louis-Pierre Verwee
Louis-Charles Verwee : zoon van Louis-Pierre Verwee
Emma Verwee : dochter van Alfred Verwee